Кызылой — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кызылой — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Кызылой — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.

Китай 
 Кызылой — старое название уезда Улугчат в Синьцзяне.